Il singolare del torneo di tennis Andorra Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dick Norman che ha battuto in finale Ivo Karlović 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Ricardo Mello (primo turno)
 Dick Norman (Campione)
 Noam Behr (primo turno)
 Ivo Karlović (finale)

 Alexander Peya (primo turno)
 Louis Vosloo (semifinali)
 Tuomas Ketola (primo turno)
 Nicolas Mahut (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 2002